Segers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hendrik Segers
 Maria Theresia Josephine Jaqueline Segers